Джигитовка:

 Джигитовка — скачка на лошади, во время которой ездок выполняет акробатические трюки, военно-прикладной вид конного спорта.
 Джигитовка — река на севере Приморского края.

См. также 
 Вольтижировка